Le tuwuli ou bowili est une langue kwa parlée au Ghana.

Écriture 
Le Tuwuli Language Project Committee, sous l’égide du  (GILLBT), a développé un alphabet pour la traduction de la Bible en tuwuli.

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Liens externes 
 
 

Langue au Ghana
Inventaire de langues